Józef Marek (ur. 1900, zm. 1958) – polski inżynier, sadownik, poseł na sejm PRL
 Józef Marek (ur. 1922, zm. 2020) – polski rzeźbiarz, malarz, poeta, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 Józef Marek (ur. ok. 1929, zm. 2017) – polski pułkownik, działacz kombatancki i samorządowy
 Józef Marek (ur. 1932, zm. 1978) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy wrocławski w latach 1973–1978